Джон Рэндольф Тьюн (; род. ) — американский политик, сенатор США от штата Южная Дакота с 2005 года, член республиканской партии.

В 1997—2003 годах был членом Палаты представителей США от Южной Дакоты.

Политическая карьера 
В 1996 году Тьюн принял участие в выборах в Палату представителей от Южной Дакоты. В праймериз республиканской партии он победил вице-губернатора штата Кэрол Хиллард, а на всеобщих выборах в ноябре победил демократа Рика Уэйланда с 58 % голосов.

Тьюн был 2 раза переизбран — с 75 % голосов в 1998 году и с 73 % голосов в 2000. В 2002 году, Тьюн бросил вызов действующему сенатору-демократу Тиму Джонсону, который победил с разницей в 524 голосов (0.15 %).

В 2004 году Тьюн вновь баллотировался в сенат, в этот раз против лидера демократов Тома Дэшла. Оба кандидаты потратили на кампанию около 30 миллионов долларов США. В ноябре, Тьюн победил с преимуществом в 4508 голосов.

После выборов в Сенат 2018, Тьюн был избран партийным организатором республиканцев. Занял должность 3 января 2019 года, заменит на этом посту Джона Корнина.

Палата представителей США

Выборы 
Тьюн начал свою политическую карьеру в 1996 году, участвуя в гонке за единственное место от Южной Дакоты в Палате представителей США. В «Альманахе американской политики» говорится, что Тьюн «вступил в гонку 1996 года как аутсайдер». Его главным противником была действующая вице-губернатор Кэрол Хиллард из Рапид-Сити, которая получила поддержку давнего губернатора Южной Дакоты Билла Дженклоу. Опрос, проведенный в мае 1996 года, показал, что Хиллард опережает Туна на 69—15 %. Полагаясь на сильные личные навыки и помощь своей старой сети друзей Абднора, Тьюн выиграл предварительные выборы, победив Хилларда 59 %—41 %. На всеобщих выборах Тьюн победил демократа Рика Вейланда, давнего помощника сенатора США Тома Дэшла, набрав 58 % против 37 %.

Тьюн выиграл свои последующие гонки за Дом США с большим отрывом. Он был переизбран в 1998 г. с 75 % голосов и в 2000 г. с 73 % голосов. В 2002 году, после краткого рассмотрения баллотироваться на пост губернатора, Тьюн нацелился баллотироваться в Сенат США.

Сенат США (с 2005 г. по настоящее время) 
6 декабря 2006 года Тьюн был выбран сенатским республиканским кнутом Трентом Лоттом в качестве главного заместителя Республиканской партии. После непродолжительного пребывания на посту вице-председателя Республиканской конференции, в июне 2009 года Тьюн стал председателем Комитета по республиканской политике, занимая четвертое место в Сенате.

В марте 2009 года Тьюн был одним из 14 сенаторов, проголосовавших против процедурного шага, который, по сути, гарантировал значительное расширение национального корпуса службы. По оценкам Бюджетного управления Конгресса, законопроект будет стоить не менее 418 миллионов долларов в 2010 финансовом году и 5,7 миллиарда долларов в период с 2010 по 2014 год.

Он был избран председателем республиканской конференции в 2011 году, в январе 2012 года вступил в должность. Председатель конференции является местом третьего рейтинга в Сенате США. В конце 2011 года Mitchell Daily Republic сообщил, что «близость Тьюна к № 3 делает его самым высокорейтинговым сенатором республики в истории Южной Дакоты. Тьюн служил председателем республиканского комитета по политике с 2009 года до настоящего времени и был вице-председатель республиканской конференции с 2008 по 2009 год и главный заместитель республиканцев с 2006 по 2008 год».

Появление Тьюна как консервативный голос в Сенате набрал его длительный профиль в консервативном журнале еженедельного стандарта. Американский консервативный союз дал сенатору Тьюну рейтинг 100 в 2006 году и снова в 2010 году. По состоянию на 2020 года пожизненный рейтинг ACU Тьюна был 84.11. Тьюн похвалился в еженедельном стандартном профиле 2010 года как исключительный политик, который был, в отличие от многих его коллег, способен общаться с традиционным консерватизмом, что делает его популярной альтернативой представителям чаепитирования.

В июне 2018 года Тьюн призвал специальный адвокат Роберт Мюллер, чтобы «начать обручиться» по расследованию российского вмешательства в президентских выборах 2016 года.

Тьюн — старший сенатор Южной Дакоты. Сенатская республиканская конференция выбрала Тьюна, поскольку большинство кнута для 116-го конгресса, преуспевающего Джон Корнн, который был ограничен в позиции. Он служит миноритарным кнутом на 117-м конгрессе.

Задания

 Комитет по сельскому хозяйству, питанию и лесному хозяйству
 Подкомитет по возрождению, сохранению, лесному хозяйству и кредиту сельских районов
 Подкомитет по энергетике, науке и технологиям
 Подкомитет по производству, защите доходов и ценовой поддержке
 Комитет по финансам
 Финансовый подкомитет Сената США по международной торговле, таможне и глобальной конкурентоспособности
 Комитет по торговле, науке и транспорту (председатель)
 Подкомитет по авиационным операциям, безопасности и защите
 Подкомитет по коммуникациям, технологиям и Интернету
 Подкомитет по конкурентоспособности, инновациям и продвижению экспорта
 Подкомитет по защите прав потребителей, безопасности продукции и страхованию
 Подкомитет по науке и космосу
 Подкомитет по наземному транспорту и инфраструктуре торгового флота, безопасности и охране
 Комитет по бюджету

Членство в кокусе

 Кокусы после школы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сенатора США Джона Тюна.

Персоналии по алфавиту
Члены Республиканской партии США
Члены Палаты представителей от штата Южная Дакота
Сенаторы от штата Южная Дакота
Действующие сенаторы США
Выпускники Университета Южной Дакоты
Выпускники Университета Биолы